Paseh kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Paseh (ort i Indonesien), Jawa Barat, 
 Desa Paseh, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Paseh (distrikt i Indonesien, lat -6,79, long 108,02), Jawa Barat, 
 Kecamatan Paseh (distrikt i Indonesien, lat -7,07, long 107,80), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar